Lanza kan som auktorsförkortning betyda:

 Benedetto Lanza
 Domenico Lanza

Robotskapade auktorsförkortningar